Destiny Fulfilled … And Lovin' It — международный тур американской группы Destiny's Child, прошедший в 2005 году в поддержку её альбома Destiny Fulfilled.

Сет-лист 
 «Say My Name»
 «Independent Women Part I»
 «No, No, No Part 2»
 «Bug A Boo»
 «Bills, Bills, Bills»
 «Bootylicious»
 «Jumpin' Jumpin'» (Costume Change)
 «Soldier» (Costume Change)
 «Dilemma» (Kelly Rowland Solo)
 «Do You Know» (Мишель Уильямс Solo)
 «Baby Boy» (Beyoncé Solo)
 «Naughty Girl» (Beyoncé Solo) (Costume Change)
 «Cater 2 U» (Costume Change)
 «Girl»
 «Free»
 «If»
 «Through With Love»
 «Bad Habit» (Kelly Rowland Solo) (Costume Change)
 «Dangerously in Love 2» (Beyoncé Solo)
 «Crazy in Love» (Beyoncé Solo) (Costume Change)
 «Survivor» (Costume Change)
 «Lose My Breath»

Даты выступлений

Примечания 

Турне Destiny's Child
Концертные туры 2005 года